Юлиан Макаревич: Макаревич, Юлиан (1854—1936) — польский художник.
 Макаревич, Юлиан Спиридонович (1872—1955) — польский и советский правовед, криминалист.